Bonnke ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Bonnke (* 1963), deutscher Illustrator
 Reinhard Bonnke  (1940–2019), deutscher Evangelist und Fernsehprediger

Siehe auch:
 Bonke